Кемаль-Егерек () — вершина Головного пасма Кримських гір на північному сході Нікітської яйли.
 Абу-Кемаль (район) Абу-Кемаль (араб. منطقة البوكمال‎‎‎) — район у Сирії, входить до складу провінції Дейр-ез-Зор.
 Абу-Кемаль () — місто на сході Сирії, на кордоні з Іраком.
 Кемаль (Ім'я)
 Намик Кемаль — османський письменник.
 Мустафа Кемаль Ататюрк — турецький політик